Капу́стина — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Капустина, Августа Степановна (1863—1941) — русская художница.
 Капустина, Александра Витальевна (род. 1984) — российская хоккеистка.
 Капустина, Анна Терентьевна (1899—1962) — советский архитектор.
 Капустина, Антонина Матвеевна (1902—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Капустина, Вера Яковлевна (1923—1989) — советская актриса.
 Капустина, Ирина Геннадьевна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Капустина, Манефа Владимировна (Соболевская; 1920—1993) — советская актриса.
 Капустина, Надежда Алексеевна (Ерганджиева; 1907—1987) — советская балерина.
 Капустина, Наталия Михайловна (Наташа Шнайдер; 1956—2008) — советский и американский музыкант и композитор, певица, актриса.
 
 Капустина, Ольга Евгеньевна (род. 1983) — российская футболистка.